

Sigle 
 Link Control Protocol – parte del Point-to-Point Protocol
 Liquid crystal polymer – polimero a cristalli liquidi
 Linear Complementarity Problem – Il problema di estrarre da una matrice M ed un vettore q due vettori z e w i cui componenti siano non-negativi e i cui prodotti dei componenti siano non-nulli tali che w=Mz+q.

Codici 
 lcp – codice ISO 639-3 della lingua lawa occidentale